Хью Бо́нневилль (, полное имя Хью Ричард Бонневилль Уильямс , род. , ) — английский актёр театра, кино, телевидения и радио. Снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах, в том числе «Доктор Живаго», «Английский цирюльник» «Ноттинг-Хилл» «Франкенштейн Мэри Шелли», «Аббатство Даунтон», «Пуаро Агаты Кристи», «Доктор Кто», «Убийства в Мидсомере».

Биография 
Учился в Академии Драматических Искусств (Webber Douglas Academy of Dramatic Art) в Лондоне.

Дебютировал на сцене Открытого театра в Риджентс Парке. В 1987 году присоединился к труппе Королевского национального театра (Лондон). С 1991 сотрудничает с Королевской Шекспировской компанией (Royal Shakespeare Company). Дебютировал на телеэкране в 1991 году (сначала указывался в титрах как Ричард Бонневилль). Его карьера на ТВ сложилась весьма успешно.

В 1998 году Хью Бонневилль женился на Лулу Эванс, у них есть сын Феликс.

Награды и призы 
За роль Джона Бейли в фильме «Айрис» он номинировался на BAFTA в категории «Лучший актёр второго плана» и получил награду «Новый талант» на Берлинском международном кинофестивале в 2002 году.

Получил приз жюри на фестивале комедийных фильмов в Монте-Карло за роль в фильме «French Film» в 2008 году.

За роль Роберта Кроули, графа Грэнтемского, в телесериале «Аббатство Даунтон» Хью Бонневилль номинировался на премии BAFTA, «Эмми» и «Золотой глобус».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Колледжа Корпус-Кристи (Кембридж)
Киноактёры Великобритании